Баалон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Баалон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез